Вайер:

 Вайер () — город в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия.
 Вайер () — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц, район Южный Вайнштрассе.
 Вайер () — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц, район Рейн-Лан.